

Medicina 
 Bone Mass Density – Densità minerale ossea

Codici 
 BMD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Belo sur Tsiribihina (Madagascar)
 BMD – codice valutario ISO 4217 del Dollaro delle Bermude, valuta delle Bermude